saga – dzieło epickie

 Saga – powiat w Chinach
 Saga – miasto w Japonii
 Saga – prefektura w Japonii
 Saga – miejscowość w Katalonii
 Saga – kanadyjska grupa muzyczna
 Saga – szwedzka piosenkarka
 Saga – cesarz Japonii
 SAGA – kompleks białek u drożdży
 Saga – amerykańska seria komiksowa
Saga – marka herbaty ekspresowej